Бакуриани:

 Бакуриани — посёлок городского типа в Боржомском муниципалитете Самцхе-Джавахетского края (Грузия).
 Бакуриани — станция Грузинской железной дороги.